Simatic S7-200 — семейство программируемых логических контроллеров фирмы Siemens AG из семейства устройств автоматизации Simatic S7. Позиционировалась как микро-ПЛК для решения простых задач промышленной автоматизации. Серия снята с производства.

Обзор 
Simatic S7-200 — программируемый контроллер, предназначенный для построения систем автоматизации низкой и средней степени сложности.
Основные особенности контроллера:
 простота монтажа, программирования и обслуживания.
 решение как простых, так и комплексных задач автоматизации.
 возможность применения в виде автономных систем или в качестве интеллектуальных ведомых устройств систем распределённого ввода-вывода.
 возможность использования в сферах, где применение контроллеров раньше считалось экономически нецелесообразным.
 работа в реальном масштабе времени и мощные коммуникационные возможности (PPI, , Industrial Ethernet, PROFIBUS-DP, AS интерфейс, модемная связь).
 компактные размеры, возможность установки в ограниченных объёмах.

Область применения 
Микроконтроллеры Simatic S7-200 предназначены для решения задач управления и регулирования в небольших системах автоматизации. При этом, Simatic S7-200 позволяют создавать как автономные системы управления, так и системы управления, работающие в общей информационной сети. Область применения контроллеров Simatic S7-200 простирается от простейших задач автоматизации, для решения которых в прошлом использовались простые реле и контакторы, до задач комплексной автоматизации. Simatic S7-200 также используется при создании таких систем управления, для которых в прошлом из соображений экономии необходимо было разрабатывать специальные электронные модули.

Примеры областей применения:
 Управление пакетировочными прессами;
 Системы очистки;
 Управление деревообрабатывающими станками;
 Управление автоматическими воротами;
 Управление лифтами и подъёмниками;
 Управление конвейерными линиями;
 Пищевая промышленность;
 Системы удаленного контроля.
 Различные системы дозирования

Модификации контроллеров 
Контроллеры выпускаются в виде двух семейств:
 Simatic S7-200: программируемые контроллеры стандартного исполнения для общепромышленного применения.
 Siplus S7-200: функциональные аналоги Simatic S7-200 для более жестких условий эксплуатации. Диапазон рабочих температур от −20 до +70 °C, более высокая стойкость к вибрационным и ударным нагрузкам.

Программное обеспечение для S7-200 
Необходимый набор для выполнения всех функций проектирования систем управления (программирование, конфигурирование и настройка параметров аппаратуры и систем связи, управление процессом, архивирование проектных данных) с помощью SIMATIC S7-200 включает следующее программное обеспечение:
 Simatic Step 7-MicroWin;
 S7-200 PC-Access.

Промышленная связь 
Программируемые контроллеры Simatic S7-200 позволяют использовать несколько вариантов организации промышленной связи:
 Последовательная связь через встроенный порт(ы) RS485 c поддержкой протоколов PPI (Point-to-Point Interface),  или свободно программируемых ASCII-протоколов. В сети MPI контроллеры S7-200 способны выполнять только функции ведомых устройств. Дополнительное программное обеспечение Instruction Library позволяет использовать встроенный порт(ы) центральных процессоров для поддержки протоколов Modbus RTU и USS.
 Подключение к сети AS-Interface через коммуникационный процессор CP 243-2 и выполнение функций ведущего сетевого устройства.
 Подключение к сети Profibus-DP через коммуникационный модуль EM 277 и выполнение функций интеллектуального ведомого DP устройства.
 Подключение к сети Industrial Ethernet через коммуникационный процессор CP 243-1 (TCP/IP) или CP 243-1 IT (Web-сервер, электронная почта).
 Модемная связь с использованием модуля EM 241.

Сертификаты и одобрения 
Simatic S7-200 отвечают требованиям национальных и международных стандартов и норм, включая:
 международные сертификаты DIN, UL, CSA, FM, CE.
 морские сертификаты LRS, ABS, GL, DNV, BV, NK.
 сертификат Госстандарта России № РОСС DE. АЯ46. В61141 от 14.03.2003 г., подтверждающий соответствие требованиям стандартов ГОСТ Р 50377-92 (стандарт в целом), ГОСТ 29125-91 (п.2.8), ГОСТ 26329-84 (п. п. 1.2, 1.3), ГОСТ Р 51318.22-99, ГОСТ 51318.24-99.
 метрологический сертификат Госстандарта России № 11991 от 4.04.2002 г.
 экспертное заключение о соответствии функциональных показателей интегрированной системы автоматизации Simatic S7 отраслевым требованиям и условиям эксплуатации энергопредприятий РАО «ЕЭС России».

Примечания

Литература 
 Программируемый контроллер S7-200. Системное руководство

Ссылки 
 Программируемые контроллеры SIMATIC S7-200 
 Подбор замены контроллеров серии SIMATIC S7-200 на SIMATIC S7-1200 в связи с переводом линейки SIMATIC S7-200 в разряд снимаемых с производства с 1 октября 2013 года 

SIMATIC
Программируемые логические контроллеры